Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 313e régiment d'artillerie
 313e régiment d'infanterie